Chieti (provincie), een Italiaanse provincie
Chieti (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie